Юрий Андреевич Козло́в:
 Козлов, Юрий Андреевич (1926—1999) — русский советский писатель.
 Козлов, Юрий Андреевич (род. 1969) — российский хирург.